С-5:

 С-5 (подводная лодка) — советская подводная лодка класса «Средняя»
 С-5 (НАР) — неуправляемые авиационные ракеты
 C-5 — Lockheed C-5 Galaxy — американский военно-транспортный самолёт

См. также 
 C5